Michael Clifford est le nom de :
 Michael Gordon Clifford (né en 1995), musicien australien du groupe 5 Seconds of Summer ;
 Michael R. Clifford (né en 1952), astronaute américain.